

Musica 
 I Super 4 – gruppo musicale italiano di musica leggera.
 Super4 – album de I Super 4 del 1984.
 I Super4: Belle senza età – album de I Super 4 del 1987.
 Super quattro – album de I Super 4 del 1989.
 I Super 4: I ragazzi di ieri – album de I Super 4 del 2002.

Televisione 
 Super 4 – serie televisiva animata del 2014 ispirata ai Playmobil.